Desa Harjodowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Harjodowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 109,50), Jawa Tengah, 
 Desa Harjodowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 109,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar